Архитектурно-строительно-геодезический факультет () в Баня-Луке является составляющей университета Баня-Луки, одного из двух государственных университетов Республики Сербской.

История 
Архитектурно-строительный факультет был основан осенью 1996 года. В это же время на него были зачислены первые студенты. За два года до этого, в 1994 году министерство урбанизма, жилищно-коммунальной деятельности и строительства Сербии наняло группу рабочих для разработки основания, которое впоследствии стало университетом Баня-Луки и Правительством Республики Сербской .

Министр образования, науки и культуры Республики Сербской сформировал комиссию по оценке пригодности для начала работы архитектурно-строительного факультета Университета Баня-Луки. Отчёт комиссии о проделанной работе был принят министром и правительством Республики Сербской и направлен в Народную скупщину Республики Сербской, которое 28 августа 1995 приняло решение о создании архитектурно-строительного факультета в Баня-Луке .

Правительство Республики Сербской назначило Временный совет архитектурно-строительного факультета, который был составлен 9 апреля 1996 г. Первым деканом был назначен профессор Владимир Лукич.

Факультет в настоящее время работает в двух местах. Он реализует образовательную программу в трех направлениях: архитектурное, строительное, геодезическое.

Ссылки 
 Официальный сайт архитектурно-строительно-геодезического факультета Университета Баня-Луки

Примечания 

Баня-Лукский университет
Появились в 1990-е годы в Сербии
1996 год в Сербии